Arnholdt ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Arnholdt (* 1961), deutscher Fußballspieler
 Franz Arnholdt (1885–1951), deutscher Verleger, Gewerkschafter und Politiker (SPD)
 Lisa Arnholdt (* 1996), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin